«Ночная смена» — советский полнометражный чёрно-белый художественный фильм, поставленный на «Ленфильме» в 1970 году режиссёром Леонидом Менакером.

Премьера фильма в СССР состоялась 7 июня 1971 года.

Сюжет

В фильме снимались 
 Юрий Толубеев — Пономарёв Павел Егорович, бригадир, заслуженный строитель, депутат горсовета
 Алла Чернова — Надя
 Геннадий Корольков — Евгений Грибов, диспетчер строительства
 Валентина Владимирова — Клава, шофёр
 Татьяна Говорова — Ольга, крановщица
 Елена Легурова — Инна, учительница музыки
 Герман Юшко — Анатолий, муж Нади
 Виктор Павлов — Миша, шофёр
 Юрий Визбор — Коваленков
 Бригада Пономарёва:Фёдор Одиноков — Назаров, заместитель бригадира ПономарёваМихаил Ладыгин — дядя КоляГеоргий Штиль — «Коротышка»Герман Орлов — «Усач»Владимир Лосев — АндрейВячеслав Варкин — морячокМихаил Мудров — рабочий

Съёмочная группа 
 Авторы  сценария — Александр Гельман, Татьяна Калецкая
 Режиссёр — Леонида Менакера
 Главный оператор — Виктор Карасёв
 Главный художник — Андрей Вагин
 Композитор — Яков Вайсбурд
 Текст песни — К. Григорьева

Признание и награды 
  — Ночная смена — Диплом фильму; Приз за лучшее исполнение мужской роли Юрию Толубееву; Диплом Валентине Владимировой за лучшее исполнение эпизодической роли на II ВКФ фильмов о рабочем классе (1972).

Ссылки 
 
 

Чёрно-белые фильмы 1970-х годов
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы СССР 1970 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы-мелодрамы СССР